Куп Мађарске у фудбалу 1980/81. () је било 41. издање серије, на којој је екипа ФК Вашаш тријумфовала по 3. пут.

Четвртфинале

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|18. март 1981.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|18. март 1981.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|18. март 1981.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|18. март 1981.

|}

Полуфинале 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|20. април 1981.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|20. април 1981.
|-

|-
|}

Утакмица за треће место 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|21. јун 1981.

|-
|}

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 На РСССФ
 Званична страница 
 На soccerway.com

1981
Фудбал у 1980.
Фудбал у 1981.